Andrew King (representant) (1812–1895), membre de la House of Representatives dels Estats Units (de Missouri)
 Andrew King (mànager) (1942), de Blackhill Enterprises
 Andrew King (astrofísic) (1947), astrofísic britànic